Petrosino –  comune italiano del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia

Persone 
 Angelo Petrosino – scrittore, traduttore e giornalista italiano
 Domenico Petrosino – chitarrista, cantautore e disc jockey italiano
 Kiki Petrosino – poetessa e docente statunitense

Pagine correlate 
 Joe Petrosino (disambigua)